Зуи — многозначный термин.

Персоналия 
 Зуи Тан — одиннадцатый император (император-ребёнок) Вьетнама из династии Нгуен.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Зуи — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Зуи — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Зуи — упразднённая деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Зуи — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Зуи — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.
 Зуи-1 — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Зуи-2 — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Зуи — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Зуи — деревня в Немском районе Кировской области.
 Зуи — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Зуи — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Зуи — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Зуи — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Зуи — деревня в Голубоозерской волости Невельского района Псковской области.
 Зуи — деревня в Лобковской волости Невельского района Псковской области.
 Зуи — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Зуи — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Зуи — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Зуи — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

Чад 
 Зуи — деревня в регионе Тибести.

Примечания